Gutshaus Karow oder Herrenhaus Karow steht für folgende Baudenkmale:

 Gutshaus Karow (Jerichow) in Karow, Ortsteil von Jerichow, Sachsen-Anhalt
 Herrenhaus Karow (Plau am See) in Karow, Ortsteil von Plau am See, Mecklenburg-Vorpommern